Peter Dickinson peut désigner :
Peter Dickinson (1927-2015), auteur britannique ;
Peter Dickinson (1934-), compositeur britannique ;
Peter Dickinson (1925–1961), architecte canadien.